Osoby o tym nazwisku:
 Krzysztof Gibasiewicz – polski fizyk
 Stanisław Gibasiewicz (1904-1986) – prawnik polski i numizmatyk